Bathycallionymus är ett släkte av fiskar. Bathycallionymus ingår i familjen sjökocksfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjökocksfiskar
Bathycallionymus